Троллейбусное движение в Могилёве было открыто 19 января 1970 года. В настоящее время в Могилёве протяжённость троллейбусных линий составляет — около 81 км, 7 маршрутов. Эксплуатирующей организацией является «Могилёвский филиал Троллейбусный парк № 1 ОАО „Могилёвоблавтотранс“», в состав которого входит один троллейбусный парк. На долю электротранспорта приходится 37 % от всего объёма городских перевозок, за 2007 год было перевезено 79,5 млн человек. В 2015 году троллейбусы перевезли 40,1 млн пассажиров.

Эксплуатирующая организация 
«Могилёвский филиал Троллейбусный парк № 1 ОАО „Могилёвоблавтотранс“».

Троллейбусный парк 
Ул. Челюскинцев, 139 (открыт в 1969 году), но на маршрутах шла обкатка транспорта и только в 1970 году открылось пассажирское движение.

История и перспективы развития

История 
Движение троллейбусов в городе открылось 19 января 1970 года. Первые троллейбусы поехали по маршруту Вокзал — Завод имени Куйбышева 18 февраля. Наиболее новыми являются: 2,5-километровая линия по ул. Первомайской от Вокзала до железнодорожного переезда, с диспетчерским пунктом (1997 год) и 6-километровая линия в направлении завода «Могилёвтрансмаш» (1997 год) по улицам Гришина, Белинского (одностороннее движение) и ул. Крупской с большим разворотным кольцом в конце линии (в середине 2000-х годов кольцо демонтировано), а также новое разворотное кольцо «Облгаз» на проспекте Шмидта.

Первоначально в город поступили троллейбусы ЗиУ-5, но в начале — середине 1980-х годов они были заменены на ЗИУ-682, а в 1993—1994 в город начали поступать белорусские троллейбусы АКСМ-101. В 1993 в Могилёв поступили 2 троллейбуса Киев-11 производства УП «Белкоммунмаш» (номера 270 и 297), № 297 прослужил до начала 2004 года, а № 270 использовался до мая 2014 года в качестве техпомощи (прицеп отрезан). С 1997 года начались поставки троллейбусов АКСМ-201 и АКСМ-20101, которые продолжались до 2006 года. В 2004 году в троллейбусный парк поступил единственный сочленённый троллейбус АКСМ-333 и получил номер 022.

До июня 2000 года — Могилёвское троллейбусное управление. С июня — Могилёвское городское коммунальное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт».

С декабря 2015 года — МГКУП «Горэлектротранспорт» было реорганизованно путем присоединения к ОАО «Могилёвоблавтотранс».

С января 2016 года — «Могилёвский филиал Троллейбусный парк № 1 ОАО „Могилёвоблавтотранс“».

Перспективы развития 
Планируется строительство линий в 1-ю очередь от пр-та Мира по ул. Якубовского до мик-на «Спутник» (с разворотным кольцом), во 2-ю по ул. Лазаренко от Драмтеатра до ул. Космонавтов, по ул. Королёва, пр-ту Мира, по ул. Якубовского в жилой район «Казимировка».

Троллейбусная сеть 
Характеристика маршрутной троллейбусной сети (2019 год):
 Количество троллейбусных маршрутов — 6;
 Протяжённость троллейбусных маршрутов (в двухпутном направлении) — 179.5 км;
 Средняя длина маршрута — 14,96 км;
 Количество остановочных пунктов — 139;
 Количество диспетчерских пунктов — 4.

Подвижной состав 
В Могилёве по состоянию на 2019 год эксплуатируются троллейбусы модели БКМ-321

В 2003 году в троллейбусный парк поступил единственный сочленённый троллейбус БКМ-333 2001 года выпуска. С апреля 2004 года работал на маршруте № 5. С августа 2012 года по ноябрь 2013 года не работал. С декабря 2013 по август 2014 года работал по временному маршруту № 13, а с сентября 2014 года снова по маршруту № 5. С февраля 2016 года не работает. В 2019 году троллейбус был списан и сдан в утиль.

С октября 2017 года эксплуатируются 2 электробуса модели CRRC-TEG6125BEV03, которые работают на троллейбусных маршрутах № 2 и № 4.

В конце сентября 2021 года в троллейбусный парк поступил первый электробус белорусского производства МАЗ-303.E10. По состоянию на начало октября 2021 года электробус проходит стадию обкатки.

Итого (по состоянию на июль 2020 года) насчитывается:
 БКМ-201 — 1 (учебный);
 БКМ-20101 — 11 (действующих — 2 (учебно-технические), остальные не эксплуатируются);
 БКМ-321 — 7 (все троллейбусы модификации «Сябар», двое — рестайлинговые);
 БКМ-32102 — 85 (12 — стандартных, 73 — в модификации «Сябар»);
 CRRC-TEG6125BEV03 — 2 (в двух раскрасках: «Хунань» и «Могилёв»);
 МАЗ-303.E10 — 1

Маршрутная сеть (по состоянию на 19 августа 2022 года) 
 Маршрут № 2: Завод «Могилёвтрансмаш» — КП Зелёный луг,
 Маршрут № 3: КП ТЭЦ-2 — пл. Орджоникидзе — пр-кт Мира — пл. Космонавтов,
 Маршрут № 4: КП Железнодорожный переезд — КП Любуж,
 Маршрут № 5: ж/д Вокзал — КП ТЭЦ-2,
 № 5К: ж/д Вокзал — Облгаз,
 Маршрут № 6: КП Любуж — КП ТЭЦ-2 (будние дни, час пик),
 Маршрут № 7: КП Зелёный луг — пр-т Шмидта — КП Любуж (будние дни, час пик).

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Могилёвский филиал Троллейбусный парк № 1 ОАО „Могилёвоблавтотранс“»
Расписание троллейбусов Могилёва
Фотографии общественного транспорта в Могилёве
 Фотографии троллейбусов в Могилёве

Транспорт Могилёва
Троллейбусные системы СССР
Троллейбусные системы Белоруссии
Здания и сооружения, построенные в 1970 году в СССР
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1970 году
Появились в 1970 году в Белоруссии